King City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
King City (Californië)
King City (Missouri)
King City (Oregon)